Meistriliiga 2005 foi a 15ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o TVMK Tallinn.

Classificação Final 

 * Classificado para Copa da Uefa por ter sido finalista da Copa da Estônia.

Campeão

Artilheiros 

2005
2005 no futebol
Desporto na Estônia em 2005